Масёб (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Миранд.

Код INSEE кантона — 3215. Всего в кантон Масёб входят 24 коммуны, из них главной коммуной является Масёб.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 4827 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Масёб на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер